Toponímia:
 Biron (Charente Marítim), municipi al departament del Charente Marítim (regió de Nova Aquitània, França)
 Biron (Dordonya), municipi al departament de la Dordonya (Nova Aquitània)
 Biron (Pirineus Atlàntics), municipi al departament dels Pirineus Atlàntics (Nova Aquitània)
 Biron (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin
 Hôtel Biron, hôtel particulier a la Rue de Varenne de París, construït el 1728 per l'arquitecte Jean Aubert
 Lacapelle-Biron, municipi al departament d'Òlt i Garona (regió de Nova Aquitània)
 Biografies:
 Ernst Johann von Biron (1690 - 1772), duc de Curlàndia i Semigàlia i regent de l'Imperi Rus
 Peter von Biron (Mitau, 1724 - Gellenau, Alemanya, 1800), darrer duc de Curlàndia